Ханабад — район в Афганістані, провінція Кундуз
 Ханабад — місто в Афганістані, провінція Кундуз
 Ханабад — середньовічне місто в Кухістанському районі, Афганістан.
 Ханабад — місто в Узбекистані, Андижанська область
 Ханабад — міське селище в Узбекистані, Андижанська область, Ханабадська міськрада
 Ханабад — міське селище в Узбекистані, Кашкадар'їнська область, Каршинський район
 Ханабад — міське селище в Узбекистані, Ташкентська область, Зангіатинський район
 Ханабад — міське селище в Узбекистані, Ферганська область, Яз'яванський район
 Ханабад — міське селище в Узбекистані, Хорезмська область, Кошкупирський район
 Ханабад — село у Азербайджані, Євласький район.
 Ханабад — село у Нагірно-Карабаській Республіці, Аскеранський район.
 Ханабад — річка в Афганістані, притока Кундузу

В Узбекистані також є кілька сіл і сільських сходів із назвою Ханабад.